Żeneta (Genetta) – rodzaj ssaka z podrodziny Genettinae w obrębie rodziny wiwerowatych (Viverridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce i Europie.

Morfologia 
Długość ciała 40,8–62,2 cm, ogona 34–53,5 cm; masa ciała 1,3–3,5 kg; samce są z reguły większe i cięższe od samic.

Systematyka

Etymologia 
 Genetta: starofr. genette „żeneta”.
 Odmaelurus:  osmē lub οδμη odmē „zapach”; αιλουρος ailouros „kot”. Gatunek typowy: Viverra genetta .
 Osbornictis: Henry Fairfield Osborn (1857–1935), amerykańsoki geolog, paleontolog; gr. ικτις iktis, ικτιδις iktidis „łasica”. Gatunek typowy: Osbornictis piscivora .
 Pseudogenetta: gr. ψευδος pseudos „fałszywy”; rodzaj Genetta . Gatunek typowy: Pseudogenetta villiersi  (= Genetta thierryi ).
 Paragenetta: gr. παρα para „blisko, przy”; rodzaj Genetta . Gatunek typowy: Genetta (Paragenetta) lehmanni  (= Genetta johnstoni ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Genetta abyssinica  – żeneta etiopska
 Genetta thierryi  – żeneta sawannowa
 Genetta victoriae  – żeneta olbrzymia
 Genetta johnstoni  – żeneta skryta
 Genetta piscivora  – żeneta rybożerna
 Genetta servalina  – żeneta serwalowata
 Genetta cristata  – żeneta grzywiasta
 Genetta genetta  – żeneta zwyczajna
 Genetta felina  – żeneta afrykańska
 Genetta tigrina  – żeneta tygrysia
 Genetta maculata  – żeneta rudoplama
 Genetta bourloni  – żeneta liberyjska
 Genetta poensis  – żeneta królewska
 Genetta pardina  – żeneta lamparcia
 Genetta angolensis  – żeneta angolska

Opisano również gatunek wymarły:
 Genetta plesictoides 

Drzewo filogenetyczne (uproszczone) rodzaju Genetta w oparciu o analizy nukleotydów cytochromu b i pętli D:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Wiwerowate